25-й чемпіонат Європи з баскетболу відбувався в Піреї, Греція, з 3 по 14 червня 1987 року. В фінальній стадії взяли участь 12 національних збірних.

Перемогу здобула національна збірна Греції, яка вперше в своїй історії виграла чемпіонський титул. Срібним призером стала збірна СРСР, а бронзовим — збірна Югославії. Найкращий гравець турніру — Нікос Галіс (Греція).

Арена

Учасники

Груповий етап

Група А 
Результати

Підсумкова таблиця

|}

Група В 
Результати

Підсумкова таблиця

|}

Фінальний етап

Матчі за 5-8 місця

Матчі за 9-12 місця

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Європи з баскетболу 1987 , fibaeurope.com 
 Чемпіонат Європи з баскетболу 1987 , FIBA.com 

1987
Баскетбол у Греції
1987 у баскетболі
Червень 1987